Auguste Marin (1860-1904) est un poète et romancier français
Auguste Marin (1911-1940) est un poète belge